Il toponimo Hrbov può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Hrbov – frazione di Lhenice, comune del distretto di Prachatice in Boemia Meridionale
Hrbov – frazione di Polná, città del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Hrbov – frazione di Velké Meziříčí, città del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysocina